Rayville (Luisiana)
Rayville (Missouri)

Desambiguações de topônimos